Егбла́нш, Еґбланш () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 490 км на південний схід від Парижа, 135 км на схід від Ліона, 50 км на схід від Шамбері.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

1 січня 2019 року Егбланш, Ле-Буа i Сент-Уаян було об'єднано в новий муніципалітет Гранд-Егбланш.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1395 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3303,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Егбланш на сайті французького Національного інституту географії
 Егбланш на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Егбланш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Савоя

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Савоя